В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1276 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1276 году

Январь 
 4 января —  —епископ Любека (1260—1276)
 10 января — Григорий X — папа римский (1271—1276)
 Василий Ярославич — первый князь костромской (1247—1276), Великий князь владимирский (1272—1276), князь новгородский (1273—1276)

Март 
 26 марта —  — графиня-консорт Хеннеберг (1249—1276), жена , героиня народных легенд

Июнь 
 22 июня — Иннокентий V — папа римский (1276), святой римско-католической церкви.
 Генрих Антиохийский — байли Иерусалимского королевства (1263—1276), утонул

Июль 
 27 июля — Хайме I Завоеватель — король Арагона, граф Барселоны, сеньор Монпелье (1213—1276), первый король Майорки (1231—1276), 1-й король Валенсии (1238—1276), граф Урхеля (1231—1238), граф Руссильона и Сердани (1244—1276)

Август 
 18 августа — Адриан V — папа римский (1276)

Сентябрь 
 4 сентября — Аннибальди, Риккардо — кардинал-дьякон Сант-Анджело-ин-Пескерия (1237—1276), кардинал-протодьякон (1254—1276)
 6 сентября — Де Вичедоминус, Вичедомино — кардинал-епископ Палестрины (1273—1276), декан Коллегии кардиналов (1275—1276). умер на следующий день после избрания папой римским.
 11 сентября —  — святая римско-католической церкви.
 29 сентября — Киприан Устюжский — легендарный основатель Михайло-Архангельского монастыря, святой Русской православной церкви.

Ноябрь 
 30 ноября —  — японский аристократ, основатель библиотеки Каназава

Декабрь 
 30 декабря — Уань Пунин — южносунский мастер дзэн (школа риндзай) в Японии в период Камакура. Крупный наставник, каллиграф

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Ахмад аль-Бадави — основатель суфийского тариката (религиозного братства) Бадавия, названного его именем
 Вальрам II — граф Нассау (ок 1249—1276)
 Гвиницелли, Гвидо — первый оригинальный итальянский поэт, учитель Данте Алигьери в лирике
  — христианский мыслитель, автор «Введения в вечное Евангелие», приговорён к пожизненному заключению и умер в тюрьме
 Коппо ди Марковальдо — итальянский художник. Дата смерти предположительна
 Людовик Французский — старший сын французского короля Филиппа III, наследник престола (1270—1276)
  — виконт Кремоны (1241—1276)
  — английский разбойник, возможный прототип Робин Гуда
 Роландино Падуанский — итальянский юрист и писатель
 Смбат Спарапет — армянский военачальник, государственный деятель, дипломат, правовед и историк, погиб во время сражения в Сарвандикаре
  — мормер Мара (1244—1276)
  — исламский миссионер в Мултане (Пакистан), суннитский святой
 Жак д’Ибелин — граф Яффы (1266—1278) (с 1268 титулярный)

См. также 
 Список умерших в 1275 году
 Список умерших в 1277 году

1276